Stříbrný potok bezeichnet mehrere Bäche in Tschechien

 Stříbrný potok, linker Zufluss der Adler (Fluss) in den Okresy Pardubice und Hradec Králové
 Stříbrný potok, rechter Zufluss des Český potok im Okres Prostějov
 Stříbrný potok, rechter Zufluss des Chotovinský potok/Kozský potok im Okres Tábor
 Stříbrný potok, linker Zufluss der Čistá (Elbe) im Okres Trutnov
 Stříbrný potok, rechter Zufluss des Čistý potok (Stoka) im Okres Sokolov
 Stříbrný potok, linker Zufluss des Husí potok (Oder) im Okres Nový Jičín
 Stříbrný potok, linker Zufluss des Jilmový potok im Okres Cheb
 Stříbrný potok, linker Zufluss der Osobłoga im Okres Bruntál
 Stříbrný potok, rechter Zufluss des Pěčínský potok im Okres Rychnov na Kněžnou
 Stříbrný potok, linker Zufluss des Podolský potok (Moravice) im Okres Bruntál
 Stříbrný potok, linker Zufluss des Rosenbach (Spree) im Okres Děčín
 Stříbrný potok, linker Zufluss der Semíče im Okres Blansko
 Stříbrný potok, linker Zufluss der Šlapanka im Okres Havlíčkův Brod
 Stříbrný potok (Svatava), linker Zufluss der Svatava im Okres Sokolov
 Stříbrný potok, linker Zufluss des Svinařský potok im Okres Beroun
 Stříbrný potok, linker Zufluss der Thaya im Okres Znojmo
 Stříbrný potok, linker Zufluss der Třebůvka im Okres Svitavy
 Stříbrný potok (Vidnavka), linker Zufluss der Vidnavka im Okres Jeseník
 Stříbrný potok, rechter Zufluss des Zbečnický potok im Okres Náchod